Maciej Sobczak – polski gitarzysta 
 Maciej Sobczak – polski skrzypek